In the Groove kan syfta på:

 In the Groove – ett musikalbum från 1968 av Marvin Gaye, senare kallat I Heard It Through the Grapevine!
 In the Groove (TV-spel) – ett dans-TV-spel från 2004